Владислав Зих — митець
 Владислав Зих — палеонтолог

Див. також 
 Зих (прізвище).